

Sigle 
 Mash-Out Posse – gruppo musicale hardcore rap meglio noto come M.O.P.
 Master of Puppets – terzo album dei Metallica
 Microwave Observing Program – progetto del SETI
 Ministerio de Obras Públicas – Ministero dei lavori pubblici nei paesi di lingua spagnola
 Most Outstanding Player – riconoscimento attribuito in alcuni sport al giocatore che si è distinto di più nel corso di una competizione
 Missionari dei Poveri – istituto religioso maschile di diritto pontificio

Codici 
 MOP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mount Pleasant, Michigan (Stati Uniti d'America)
 mop – codice ISO 639-3 della lingua maya mopán
 MOP – codice valutario ISO 4217 della Pataca di Macao, valuta di Macao
 mop – nome in codice NATO di Consolidated PBY-5